Рачи́к Амая́кович Закоя́н (; 1922—2003) — армянский советский агроном и табаковод, передовик сельскохозяйственного производства, а также работник среднего профессионального образования. Директор совхоз-техникума района имени Камо Армянской ССР (1966—1980). Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Рачик Амаякович Закоян родился в 1922 году в городе Нор-Баязет Нор-Баязетского района Армянской ССР (ныне город Гавар в Гехаркуникской области Республики Армения), в семье рабочего. Родители Закояна репатриировались из города Хнус Западной Армении в Нор-Баязет, где начали работать в колхозе после его основания.

Рачик Закоян закончил семилетнюю среднюю школу Нор-Баязета, после чего поступил и закончил Нор-Баяазетский педагогический техникум. В период учёбы, во время летних каникул, Закоян трудился в колхозе имени Батика Батикяна, занимаясь овощеводством и помогая комбайнёрам. В 1936 году он вступил в ряды ВЛКСМ, в дальнейшем был секретарём комсомольской организации колхоза. В 1940 году в колхозе приняли решение начать выращивание табака, и Закоян был назначен звеньевым табаководческого звена колхоза. Через год, после начала Великой Отечественной войны, Закоян был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, но вскоре был демобилизован и вернулся в колхоз в качестве звеньевого. Звено Закояна, состоящее из 12—13 трудящихся, за короткое время освоило агротехнические основы выращивания табачных культур. Под руководством Закояна в колхозе было начато выращивание высококачественной табачной рассады в собственных рассадниках. В результате последовательного применения агротехнических мероприятий, завершая рассадку плантаций за короткий срок, звену удалось достичь высоких результатов. В 1943 году с каждого гектара было получено 13 центнеров табака, за что звеньевой молодёжного звена высокого урожая Закоян был отмечен почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. В 1945 году Закоян вступил в ВКП(б)/КПСС. В том же году урожай был повышен до 19 центнеров с гектара, Закоян был награждён медалью «За трудовое отличие». В 1948 году с площади 3 гектара звена было получено 25,1 центнера урожая табака вида «Тык-кулак», это был самый высокий результат в Армянской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1949 года за получение высоких урожаев ржи, хлопка и табака при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года Рачику Амаяковичу Закояну было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Не отрываясь от трудовой деятельности Рачик Закоян получил высшее образование на агрономическом факультете Армянского сельскохозяйственного института. В 1949 году Закоян перешёл на выращивание табака вида «Самсун» и получил урожай 37 центнера с каждого гектара, стебли полученного урожая превышали 1,5 метра. В 1950 году, совершив рассадку с обеих сторон грядки, Закояну удалось повысить урожай табака до 45,17 центнера с гектара, за что в 1951 году он был награждён вторым орденом Ленина. С 1951 года Закоян был вожатым пионерского отряда Нор-Баязетской средней школы имени Оганеса Саруханяна. Под его наставничеством ученики применяли полученные знания в сельскохозяйственном производстве: в колхозе имени Батика Батикяна ученики занимались сбором урожаев пшеницы и табака, ухаживали за скотиной в ферме колхоза. На пришкольном участке ученики выращивали помидоры — культуру, ранее не выращиваемую на территории Нор-Баязета. По инициативе Закояна в школе был организован кружок моделизма, на занятиях которого ученики изготовляли планеры и парусники. Отряд пионеров, руководимый Закояном, участвовал в различных мероприятиях в Ереване и Москве. В 1956 году Закоян издал брошюру, в которой представил результаты работы пионерского отряда. 

В 1958 году на основе колхоза имени Батика Батикяна Нор-Баязетского района Армянской ССР был организован молочно-скотоводческий совхоз и Рачик Закоян стал агрономом совхоза, помогая рабочим в вопросах выращивания пшеницы, картофеля, силосных культур и табака. В 1961—1964 годах Закоян был секретарём партийной организации совхоза, а в 1964—1966 годах — главным агрономом, также был членом правления и членом бюро первичной партийной организации колхоза имени Батикяна. В 1966 году он стал директором совхоз-техникума района имени Камо Армянской ССР и занимал эту должность до 1980 года. В 1980 году Закоян был назначен директором Хлебопринимающего предприятия района имени Камо. В 1988 году вышел на пенсию.

Рачик Закоян также занимался общественной деятельностью. Он был депутатом Нор-Баязетского городского Совета.

Рачик Амаякович Закоян скончался в 2003 году в городе Гавар. Похоронен на кладбище города.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1949 года, орден Ленина и медаль «Серп и Молот») — за получение высоких урожаев ржи, хлопка и табака при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева.
 Орден Ленина (3.07.1951).
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Медаль «За трудовое отличие» (24.11.1945).
 Почётная грамота ЦК ВЛКСМ (1943).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Члены КПСС
Участники Великой Отечественной войны
Выпускники Национального аграрного университета Армении
Депутаты городских советов Армянской ССР
Табаководы
Похороненные в Армении